Babenhausen néven a következő települések léteznek:

Babenhausen (Hessen) – település Hessenben
Babenhausen (Schwaben) – település Svábföldön, Bajorországban